Collodochium är ett släkte av svampar. Collodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Collodochium